Первый Кубок Центральной Европы по футболу проходил с 18 сентября 1927 года по 11 мая 1930 года. В турнире участвовало 5 команд, которые соревновались между собой, проводя с друг другом по две игры, дома и в гостях. Чемпионом стала Италия. Помимо основного турнира, проходило соревнование любительских команд, в котором победила Польша.

Матчи

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 ЦЕМК 1927-1930 на rsssf.com

1927